

Plaatsen 
 Guernsey, één der Kanaaleilanden
 Guernsey (Iowa)
 Guernsey (Wyoming)
 Guernsey Island, voormalige naam van Wee Ball, een eiland nabij Newfoundland, Canada

Overige 
 Guernsey (rund)
 Guernsey (film)
 Guernsey (kledingstuk)